Ninon est une bande dessinée réalisée par Frank Giroud (scénario) et Lucien Rollin (dessinateur), appartenant à la série Les Fleury-Nadal, et éditée en 2006 par Glénat.

C'est le premier tome de la série.

Résumé 

Fructidor an V (), Charles Nadal, savant et bibliothécaire non partisan, se fait pourtant arrêter par les pouvoirs publics républicains qui entament une seconde Terreur à la suite d'élections qui semblent vouloir redonner de la force aux royalistes. Ninon, sa fille, s'unit à ses deux frères Eugène et Hector pour le sauver de la guillotine.

Publications en français

Albums 

 Glénat, 2006.

Liens externes 

Album de bande dessinée sorti en 2006